Camarate — freguesia portuguesa do concelho de Loures
 Camarate (filme) — um filme português de Luís Filipe Rocha, de 2001
 Camarate (vinho) — uma casta de videira
 Acidente de Camarate ou Caso Camarate — acidente aéreo ocorrido em 4 de Dezembro de 1980, que vitimou os então primeiro-ministro e ministro da Defesa portugueses

Desambiguação
Desambiguações de topônimos